Финоккьяро () — итальянская фамилия сицилианского происхождения. Известные носители:

  (род. 10 сентября 1935), итальянский судья.
  (род. 20 ноября 1955), итальянская комическая актриса.
 Финоккьяро, Анна (род. 31 марта 1955), итальянский политик.
  (3 июля 1923 — 13 августа 2003), итальянский политик.
 Финокьяро, Донателла (род. 16 ноября 1970), итальянская актриса.
  (род. 19 декабря 1970), итальянская футболистка.
  (род. 7 июня 1965), итальянский пианист и композитор.
  (род. 19 марта 1942), итальянский предприниматель.
Составные фамилии
  (26 июня 1878 — 15 января 1964), итальянский политик.
  (28 января 1851 — 26 января 1916), итальянский политик и юрист.